Tesselierung steht für:     
 Parkettierung
 Zerlegung von (gekrümmten) Oberflächen von räumlichen Objekten in Dreiecke (Triangulation) als STL-Dateien im Bereich CAD, z. B. für den 3D-Druck bzw. die additive Fertigung